dawne gminy:
 gmina Sokołówka – dawna gmina wiejska, powiat bóbrecki, woj. lwowskie
 gmina Sokołówka – dawna gmina wiejska, powiat kosowski, woj. stanisławowskie
 gmina Sokołówka – dawna gmina wiejska, powiat złoczowski, woj. tarnopolskie